Аркамані — ім'я стародавніх царів Куша. Відомі носії:
 Аркамані I — цар Куша (270—260 до н. е.)
 Аркамані II — цар Куша (215—205 до н. е.)